Три корабля Королевского флота назывались HMS Zealous (Ревностный). Еще один планировался, но был отменён:

 HMS Zealous — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1785 году; отправлен на слом в 1816 году.
 HMS Zealous — планировался как 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; позже был преобразован в броненосец; спущен на воду в 1864 году; переведен в резерв в 1875 году; продан на слом в 1886 году.
 HMS Zealous — планировался как эсминец типа V и W; строительство было отменено в 1919 году.
 HMS Zealous — эскадренный миноносец типа Z; спущен на воду в 1944 году; в 1955 году продан Израилю, где был переименован в Eilat; потоплен египетским торпедным катером в 1967 году.